Лос Ногалес има више значења:

 Лос Ногалес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Ногалес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Ногалес (Ламадрид), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ногалес (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ногалес (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Ногалес (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Ногалес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес, Ранчо де Абахо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес, Ел Пионеро (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес, Сан Антонио (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Матаморос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ногалес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ногалес (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ногалес (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ногалес (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ногалес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ногалес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ногалес (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ногалес, Лос Артонес (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ногалес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ногалес (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Ногалес (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ногалес (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ногалес (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ногалес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ногалес (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ногалес (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ногалес (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ногалес (Санта Марија де лос Анхелес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ногалес (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ногалес (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Ногалес, Лос Ногалес де Чапула (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ногалес (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ногалес (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ногалес (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ногалес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ногалес, Ринкон де Ногалес (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ногалес (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ногалес (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ногалес (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ногалес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Ногалес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Ногалес (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес, Ел Мескитал (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес, Лас Уертас (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Монтереј), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес, Лас Алазанас (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес, Ел Ногал (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ногалес (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Ногалес (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Ногалес, Позо 5 (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Ногалес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Ногалес, Алберка (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Ногалес (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Ногалес, Ногалес де Санта Круз (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Ногалес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ногалес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ногалес (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес, Лос Ногалес Вијехос (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес, Лос Хабалијес (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес, Чикон (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ногалес (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ногалес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ногалес, Ел Полвијенто (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ногалес (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ногалес (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ногалес (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ногалес, Виктор Пералес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ногалес (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ногалес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ногалес (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Ногалес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Ногалес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику